Натуральне число 1726
 1726 рік до нашої ери
 1726 рік нашої ери